Ainoã é um nome hebraico que significa literalmente "Meu irmão (Deus) é deleite". O nome é utilizado na bíblia para se referir a duas mulheres:
A filha de Aimaaz, da tribo de Benjamin, que se tornou esposa de Saul (). Aparentemente, ela era a mãe de Jônatas, Abinadabe, Malquisua, Merabe, Mical e Esbaal ou Is-bosete.
Uma mulher de Jezreel, da tribo de Judá. David a tomou como esposa (junto com Abigail) depois que Mical foi entregue a outro homem. ( e ). Ela acompanhou Davi ao seu exílio na Filístia, foi capturada por incursores amalequitas em Ziclague, e foi resgatada ilesa. Mais tarde, em Hébron, ela se tornou mãe do primogênito de Davi, Amnom.

Mulheres no Antigo Testamento
David